Boulè of Raad van 500 in de Oud-Griekse tijd
 Raad van Vijfhonderd in de tijd van de Franse Revolutie